Ширококутний пошук планет  проект, що виконує пошук транзитних екзопланет з дуже широким кутом огляду майже по всьому небу
 Білі англосаксонські протестанти () '''— популярне кліше в середині XX століття,
 Жіноча служба пілотів Військово-повітряних сил США () — підрозділ Військово-повітряних сил США, створений в ході Другої світової війни